Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 1989-1990 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison 

1989-1990
Championnat Espagne Fotball 1989-1990 D1
Championnat Espagne Fotball 1989-1990 D1
Espagne
Espagne